Abella kan syfta på följande:

 Ablū, ort i Iran
 Abella, namn under antiken för Avella, stad i Italien